Niemcy:
 Eßleben – dzielnica Buttstädt
 Eßleben – część gminy (Ortsteil) Werneck w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt

Zobacz też:
 Esleben
 Eßleben-Teutleben